Classement mondial des joueurs de snooker pour la saison 2004-2005. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (2002-2003 et 2003-2004).

Notes et références 

2004-2005
Classements 2004-2005
Classements 2004-2005